Торрелья — муниципалитет в Испании.
 Торрелья — коммуна в Италии.